Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 3 по 12 апреля в городе Измир (Турция). Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2016 года. Этой командой стала сборная КНДР, победившая в решающем матче сборную Турции — 4:3 в овертайме.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 7 национальных команд — пять из Азии и две из Европы. Сборная Турции пришла из второго дивизиона, сборная Боснии и Герцеговины впервые участвовала в чемпионате после 7-летнего отсутствия, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2015 года.

Главные судьи
  Джеффри Барсело
  Фэн Лэй
  Гергей Кинчеш
  Сергей Соболев

Линейные судьи
  Мурат Айгюн
  Кемал Эршин Кая
  Антон Гладченко
  Грега Маркизети
  Гиль Хаим Тихон
  Михай Ариэль Трандафир
  Владимир Ефремов

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андрей Ильенко
 Защитник:  Ри Понг Иль
 Нападающий:  Алек Кочоглу

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Дино Пасович
  Виталий Думбадзе
  Сам Элвин Чёк Хим
  Колм Кэннон
  Ри Понг Иль
  Юсуф Халил
  Саид Аль-Нуаими

Примечания

Ссылки 

 
 
 

3
Апрель 2015 года
Спорт в Турции в 2015 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции